Lista 620 gmin w departamencie Marna we Francji.

(CAC) Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, utworzona w 2000.
(CAR) Communauté d’agglomération de Reims, utworzona w 2004.

Gminy we Francji